Andrea Rossi – attore
Andrea Rossi – calciatore
Andrea Rossi – ciclista
Andrea Rossi – economista
Andrea Rossi – imprenditore
Andrea Rossi – pallavolista nato nel 1961
Andrea Rossi – pallavolista nato nel 1989
Andrea Rossi – politico
Andrea Rossi – patriota
Andrea Rossi – scrittore italiano del XX secolo